hrabstwo Russell (ang. Russell County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Russell (ang. Russell County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Russell (ang. Russell County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Russell (ang. Russell County) w USA, w stanie Wirginia